Almer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Almer (* 1959), österreichischer Badmintonspieler
 Beate Almer (* 1970), deutsches Fotomodell und Schönheitskönigin
 Christian Almer (1826–1898), Schweizer Bergführer und Bergsteiger
 Eugen Almer (* 1953), rumänischer Schwimmer
 Franz Almer (* 1970), österreichischer Profifußballspieler
 Margret Almer (* 1962), österreichische Jodlerin und Sängerin
 Matthias Almer (* 1994), österreichischer Badmintonspieler
 Nina Almer (* 1993), österreichische Badmintonspielerin
 Robert Almer (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Tandyn Almer († 2013), US-amerikanischer Komponist und Songwriter
 Ulrich Almer (1849–1940), Schweizer Bergsteiger und Bergführer
 Wolfgang Pfoser-Almer (* 1975), österreichischer Filmemacher, künstlerischer Leiter, Vortragender und Kulturmanager

Siehe auch:

 Allmer